Скурта () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Орбень.
 Скурта () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Погечауа.